Collemopsidium är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Collemopsidium i familjen Xanthopyreniaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Xanthopyreniaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collemopsidium